Großes Holz bezeichnet folgende Orte:
 Halde Großes Holz, eine Abraumhalde und ein Waldgebiet in Bergkamen, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Großes Holz, ein Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern
 Großes Holz (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in Lippstadt, Nordrhein-Westfalen 
 Großes Holz (Seelze), Teil des Naturschutzgebietes Laubwälder südlich Seelze, Region Hannover in Niedersachsen

Siehe auch:
 Großholz